Het Formule 2-seizoen 2022 was het zesde seizoen van het Formule 2-kampioenschap, een autosportkampioenschap dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Het is een kampioenschap die dient als het tweede niveau van formuleracing in de FIA Global Pathway, een groeimodel om meer coureurs door te laten stromen naar hogere klassen. De klasse wordt verreden ter ondersteuning van de Formule 1 in 2022. Omdat het kampioenschap een eenheidsklasse is, zullen alle teams en coureurs die deelnemen aan het kampioenschap met dezelfde auto rijden.

Regerend kampioen Oscar Piastri verdedigde, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet.

In de eerste race van het voorlaatste raceweekend op het Autodromo Nazionale Monza werd Felipe Drugovich gekroond tot kampioen. MP Motorsport, waar Drugovich en Clément Novalak voor uitkwamen, werd kampioen bij de teams.

Veranderingen
De opzet van het raceweekend wordt veranderd. In 2021 kreeg het kampioenschap veel kritiek vanwege de lange gaten in de kalender; soms zaten er twee maanden tussen twee opeenvolgende raceweekenden. Ook werden er drie races per weekend verreden. In 2022 zijn de gaten op de kalender kleiner en worden er twee races per weekend verreden. De sprintrace vindt plaats op zaterdag, terwijl de hoofdrace op zondag wordt gehouden.

De punten die worden uitgereikt voor de pole position voor de hoofdrace en de snelste ronde worden gehalveerd; de pole position levert nu 2 punten op en voor het rijden van de snelste ronde in beide races ontvangen de coureurs 1 punt. Ook worden in de sprintraces minder punten uitgereikt: de winnaar krijgt 10 punten, de nummer twee krijgt er 8 en de nummer drie krijgt er 6, en de coureurs die tussen de vierde en de achtste plaats eindigen krijgen steeds een punt minder.

Teams en coureurs

Veranderingen bij de coureurs
 Van team veranderd
 Marcus Armstrong: DAMS → Hitech Grand Prix
 Jehan Daruvala: Carlin → Prema Racing
 Felipe Drugovich: UNI-Virtuosi Racing → MP Motorsport
 Jake Hughes: HWA Racelab → Van Amersfoort Racing
 Liam Lawson: Hitech Grand Prix → Carlin
 Marino Sato: Trident → UNI-Virtuosi Racing
 Richard Verschoor: MP Motorsport/Charouz Racing System → Trident

 Nieuw/teruggekeerd in F2
 Cem Bölükbaşı: Euroformula Open (Van Amersfoort Racing) → Charouz Racing System
 Amaury Cordeel: FIA Formule 3-kampioenschap (Campos Racing) → Van Amersfoort Racing
 Jack Doohan: FIA Formule 3-kampioenschap (Trident) → UNI-Virtuosi Racing
 Dennis Hauger: FIA Formule 3-kampioenschap (Prema Racing) → Prema Racing
 Ayumu Iwasa: FIA Formule 3-kampioenschap (Hitech Grand Prix) → DAMS
 Clément Novalak: FIA Formule 3-kampioenschap (Trident) → MP Motorsport
 Logan Sargeant: FIA Formule 3-kampioenschap (Charouz Racing System) → Carlin
 Frederik Vesti: FIA Formule 3-kampioenschap (ART Grand Prix) → ART Grand Prix
 Calan Williams: FIA Formule 3-kampioenschap (Jenzer Motorsport) → Trident

 Uit de F2
 Christian Lundgaard: ART Grand Prix → IndyCar Series (Rahal Letterman Lanigan Racing)
 Oscar Piastri: Prema Racing → Formule 1 (reservecoureur Alpine)
 Robert Shwartzman: Prema Racing → Formule 1 (testcoureur Ferrari)
 Dan Ticktum: Carlin → Formule E (NIO 333 FE Team)
 Zhou Guanyu: UNI-Virtuosi Racing → Formule 1 (Alfa Romeo)

 Tijdens het seizoen
 Tijdens het derde raceweekend op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari werd Charouz Racing System-coureur Cem Bölükbaşı vanwege een gebroken rib vervangen door David Beckmann. In het daaropvolgende weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya keerde Bölükbaşı weer terug bij het team.
 Tijdens het zevende raceweekend op Silverstone werd Van Amersfoort Racing-coureur Amaury Cordeel geschorst omdat hij te veel strafpunten op zijn licentie had verzameld. Hij werd in dit weekend vervangen door David Beckmann.
 Tijdens het achtste raceweekend op de Red Bull Ring keerde Cordeel terug bij Van Amersfoort. Bij Campos Racing moest Ralph Boschung de races aan zich voorbij laten gaan vanwege aanhoudende nekpijn, waardoor hij eerder in het seizoen al zes races moest missen. Hij werd vervangen door Roberto Merhi.
 Tijdens het negende raceweekend op het Circuit Paul Ricard en het tiende evenement op de Hungaroring moest Jake Hughes bij Van Amersfoort vervangen worden door David Beckmann vanwege een COVID-19-besmetting. Later werd Beckmann de vaste coureur van het team nadat Hughes het kampioenschap verliet om zich te concentreren op zijn activiteiten in de Formule E.
 Tijdens het elfde raceweekend op het Circuit Spa-Francorchamps werd Campos-coureur Olli Caldwell geschorst omdat hij te veel strafpunten op zijn licentie had verzameld; hij werd vervangen door Lirim Zendeli. Bij hetzelfde team keerde Boschung terug na zijn blessure. Bij Charouz werd Cem Bölükbaşı permanent vervangen door Tatiana Calderón nadat zijn contract werd ontbonden.
 Tijdens het twaalfde raceweekend op het Circuit Zandvoort keerde Caldwell terug bij Campos.
 Tijdens het dertiende raceweekend op het Autodromo Nazionale Monza werd DAMS-coureur Roy Nissany geschorst omdat hij te veel strafpunten op zijn licentie had verzameld. Hij werd vervangen door Luca Ghiotto.
 Tijdens het laatste raceweekend op het Yas Marina Circuit keerde Nissany terug bij DAMS. Calan Williams verliet voorafgaand aan het raceweekend zijn team Trident en werd vervangen door Zane Maloney, die in 2022 voor dit team al in de Formule 3 had gereden. Bij Van Amersfoort Racing werd David Beckmann vervangen door Juan Manuel Correa, die voor het eerst sinds 2019 in de Formule 2 reed.

Veranderingen bij de teams
 Het team HWA Racelab vertrok aan het eind van 2021 uit zowel de Formule 2 als de FIA Formule 3. Zij worden in beide klassen vervangen door Van Amersfoort Racing.

Races
Op 15 oktober 2021 werd een voorlopige Formule 2-kalender van 2022 bekendgemaakt.

Veranderingen op de kalender
 Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari staat voor het eerst op de Formule 2-kalender; de laatste keer dat er op het tweede niveau op dit circuit werd gereden, was in 2006.
 Het Circuit Zandvoort staat voor het eerst op de kalender, nadat de editie van 2020 werd afgelast.
 De races op het Circuit de Barcelona-Catalunya, de Red Bull Ring, de Hungaroring en het Circuit Spa-Francorchamps keren na een jaar afwezigheid terug op de kalender.
 Op 1 maart 2022 werd het evenement op het Sochi Autodrom afgelast, nadat de bijbehorende Grand Prix Formule 1 van Rusland eveneens werd geschrapt als gevolg van de internationale sancties tegen Rusland tijdens de Russisch-Oekraïense oorlog. Het evenement werd vervangen door een weekend op het Circuit Paul Ricard.

Kampioenschap

Puntensysteem
 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
 SR staat voor snelste ronde. Het punt voor de snelste ronde wordt enkel uitgereikt wanneer deze coureur in de top 10 finisht.
† Coureur uitgevallen, maar wel geklasseerd omdat er meer dan 75% van de raceafstand werd afgelegd.

 Sprintrace

 Hoofdrace

Coureurs

Teams

Externe links
 Officiële website van het Formule 2-kampioenschap